Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1962 го́да () — 18-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица финального этапа

Ссылки 
 RSSSF

1962
Спорт в Латвии в 1962 году
Футбол в СССР в 1962 году